Desa Ngaliyan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngaliyan (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 110,18), Jawa Tengah, 
 Desa Ngaliyan (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 109,94), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar